Dúbrava – miejscowość na Słowacji w powiecie Lewocza w kraju preszowskim
 Dúbrava – miejscowość na Słowacji w powiecie Liptowski Mikułasz w kraju żylińskim
 Dúbrava – miejscowość na Słowacji w powiecie Snina w kraju preszowskim
 Dúbrava – potok, dopływ rzeki Súčanka na Słowacji
 Dúbrava – potok, dopływ rzeki Svinka na Słowacji
 Dúbrava (700 m) – szczyt na Pogórzu Rewuckim w Rudawach Słowackich
 Dúbrava (684 m) – szczyt w Gorach Stolickich w Rudawach Słowackich